Parchim (stad), een stad in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Heerlijkheid Parchim-Richenberg, voormalig land in het Heilige Roomse Rijk
 Kreis Parchim (1952-1994), voormalige kreis in de Bezirk Schwerin in de DDR en aansluitend Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Landkreis Parchim (1994-2011), voormalige landkreis in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren